Дженаро Энтони «Тони» Сирико-младший (; 29 июля 1942, Бруклин, Нью-Йорк, США — 8 июля 2022) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, известный, главным образом, благодаря роли Поли Галтиери в культовом криминально-драматическом телесериале канала HBO «Семья Сопрано» (1999—2007).

Биография 
Сирико родился в Нью-Йорке 29 июля 1942 года в итальянской семье. Вырос в районе Бруклина, в районах Ист-Флетбуш и Бенсонхерст.

Был связан с криминальной семьёй Коломбо, многократно привлекался к уголовной ответственности, был арестован 28 раз. В 1971 году ему было предъявлено обвинение в вымогательстве, принуждении и хранении оружия, он был признан виновным и приговорен к четырем годам тюремного заключения, из которых он 20 месяцев отсидел в Синг-Синге. В середине 1970-х годов стал актёром, вдохновившись посещениями курсов актёрского мастерства во время отбывания тюремного заключения. Став актёром, Тони Сирико перестал иметь проблемы с законом.

Первая подтверждённая роль Сирико в кино была в фильме 1974 года «Безумный Джо», где он снимался статистом. Позже Сирико играл гангстеров в ряде фильмов, включая «Славные парни», «Королева мафии», «Могущественная Афродита», «Любовь и деньги», «Пальцы», «Единственное жюри», «Вызов», «Последний бой», «Невинная кровь», «Пули над Бродвеем», «Пикап», «В поисках Одноглазого Джимми», «Полицейский», «Поворот веры», «Снова привет», «Микки Голубоглазый» и «Колесо чудес». Он также играл полицейских в фильмах «Мертвые президенты» и «Разборка Гарри».

Самой известной актерской работой Сирико была роль Поли Галтиери в драме Дэвида Чейза «Сопрано», получившей премию «Эмми». Первоначально он пробовался на роль дяди Джуниора, но роль досталась другому актёру. Вместо этого Дэвид Чейз предложил ему роль Поли Галтиери; Сирико согласился при условии, что его персонаж «не станет крысой». В 1999 году он и партнёр по фильму Винсент Пасторе встретились с Джеймсом Клеменца и его братом Джерри, солдатами семьи Коломбо, на рождественской вечеринке в Маленькой Италии. В то время Клеменца находился под наблюдением ФБР.

В 2018 году он воссоединился с бывшими актерами «Сопрано» Федерико Кастеллуччо и Винсентом Пасторе в фильме «Сара Кью».

Сирико скончался в доме престарелых в Форт-Лодердейле, 8 июля 2022 года в возрасте 79 лет. Официальная причина смерти не была обнародована, но за несколько лет до смерти у него была диагностирована деменция.

Личная жизнь 
У Сирико было двое детей, Джоанна и Ричард.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Заключённые тюрьмы Синг-Синг